Айше Толга () е турска актриса.

Биография 
Айше Толга е родена на 9 юни 1973 година в град Истанбул, Турция. Завършва висшето си образование в Университет Мармара.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 Айше Толга в IMDb 
 Айше Толга в SinemaTürk 
 Айше Толга в Diziler.com 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул